Biografies 
 Henry Sanfourche (1775-1841), coronel de l'Imperi Francès.
 Jean-Baptiste Sanfourche (1831-1860), arquitecte francès.
 Arthur Sanfourche (1898-1945), mecànic d’aviació membre de la resistència francesa.
 Solange Sanfourche (1922-2013), membre de la resistència francesa.
 Jean-Joseph Sanfourche (1929-2010), artista francès.
 Philippe Sanfourche (1975-), periodista francès.
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), jurista francès.
 Adrien-André Sanfourche (1888 – 1956), fou enginyer químic.
 Gérard Paulin Sanfourche (1904 – 1976), Tinent Coronel de la Força Aèria i resistent